Warcq kan syfta på:
 Warcq, Ardennes
 Warcq, Meuse